Мирна Либрич (; род. 20 января 1992 года в Загребе, Хорватия) — хорватская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Восьмикратная чемпионка Хорватии (2008 — 2015 годы). Тренировалась у Иваны Якупчевич, в прошлом также представлявшей Хорватию в женском одиночном катании.

Спортивные достижения 
Занимала преимущественно невысокие места на крупных международных соревнованиях. На взрослом уровне её лучшим достижением является 10-е место на Золотом коньке Загреба 2009 и 26-е место на чемпионате Европы 2010.

Либрич завершила свою карьеру в 2014-м году, чтобы сосредоточиться на учебе. В 2015 году выступила на национальном чемпионате, где в восьмой раз подряд выиграла хорватский чемпионат и более не выступает на соревнованиях.

Результаты 

J = юниорский уровень; Q = не прошла квалификацию;

Ссылки 

 

Фигуристы Хорватии